Plaats in Indonesië
 Talang Sawah (Bermani Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Talang Sawah (Pulau Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra